Saheed Adebayo Akinfenwa, dit Adebayo Akinfenwa, né le  à Islington, est un footballeur anglais qui joue au poste d'avant-centre du début des années 2000 au début des années 2020. De par son physique impressionnant (110 kilos), il est surnommé .

Biographie 
Adebayo Akinfenwa voit le jour à Islington, dans le Grand Londres. Adulte, il rejoint le club lituanien du FK Atlantas. Pour sa première saison professionnelle, il participe à cinq matches en Coupe de l'UEFA. Il passe deux ans au club avant de revenir au Royaume-Uni et avouera plus tard qu'il a été victime d'insultes racistes de la part de fans. En 2003, Akinfenwa s'engage avec Barry Town, évoluant en première division galloise. Il marque à six reprises en neuf rencontres de championnat. Pourtant, une crise financière du club poussera le jeune joueur vers la sortie. Dès lors, il enchaîne plusieurs clubs en peu de temps. Au mois d', l'attaquant signe à Boston United où il marque le but de la victoire pour sa première apparition en Football League Trophy. Il ne reste qu'un mois avant de rejoindre Leyton Orient mais là encore, son parcours avec le club se finit au bout d'un mois. En , Akinfenwa joint Rushden & Diamonds puis Doncaster Rovers en . Au total, il aura joué pour cinq clubs en une saison.

En , il s'en va à Torquay United. Malgré une bonne saison 2004-2005, où il marque quatorze buts en championnat, le club n'échappe pas à la relégation. De ce fait, il ne souhaite pas prolonger son contrat avec Torquay.

Au mois de , Akinfenwa signe au club gallois de Swansea City. Il marque lors de son premier match avec le club et devient le premier buteur de l'histoire du Liberty Stadium, nouveau stade de Swansea. Décisif, il marque le but de la victoire en finale de Football League Trophy contre Carlisle United. L'attaquant rate néanmoins un penalty dans les play-offs privant son équipe de montée.

Plus tard joueur de Northampton Town, il inscrit un triplé contre le club d'Accrington Stanley en , lors d'une rencontre de League Two.

Après deux saisons à l'AFC Wimbledon, Akinfewa rejoint les Wycombe Wanderers, d'abord en League Two puis en League One. Le , son équipe Wycombe Wanderers remporte la finale des play-offs de League One dans le stade de Wembley, face à Oxford Utd, sur un score de 2-1. Il entre à la 62e minute du match alors que le score est de 1-1. L'équipe jouera en Championship la saison suivante, ce qui est une surprise car en début de saison, beaucoup pronostiquaient qu'elle serait reléguée. Il évolue la saison suivante (2020-2021) en Championship, avec Wycombe, saison à l'issue de laquelle le club est relégué. 

En 2022, après une ultime saison avec ce même club, Akinfewa met un terme à sa carrière de joueur professionnel, à 40 ans.

Statistiques

Palmarès

En club 
Au FK Atlantas Klaipėda, Akinfenwa remporte la Coupe de Lituanie en 2001. Chez les gallois de Barry Town, il réalise le doublé avec le sacre en Welsh Premier League et en Coupe en 2003. Durant son passage à l'AFC Wimbledon, Akinfenwa gagne le Football League Trophy en 2006. Au Wycombe Wanderers FC, il remporte les play-offs de League One en 2020, synonyme de qualification en Championship.

Distinctions individuelles 
  en novembre 2012.
 Membre de l'équipe-type de Football League Two en 2018.
 Membre de l' de Football League Two en 2018.

Notes et références

Liens externes 

 

Naissance en mai 1982
Naissance à Islington (Londres)
Footballeur anglais
Joueur du Barry Town FC
Joueur du Boston United FC
Joueur du Leyton Orient FC
Joueur du Rushden & Diamonds FC
Joueur du Doncaster Rovers FC
Joueur du Torquay United FC
Joueur du Swansea City AFC
Joueur du Millwall FC
Joueur du Northampton Town FC
Joueur du Gillingham FC
Joueur du Wycombe Wanderers FC